Анна Дмитриевна Мысовская (или Мыссовская; 5 (17) марта 1840, Нижний Новгород — 26 ноября 1912, там же) — российская поэтесса, писательница и журналистка, сотрудница «Волжского вестника» и «Нижегородского листка».

Родилась в семье военного врача и дворянки родом из Твери. Выросла в Нижнем Новгороде, впоследствии жила в Гродно и Вильно, но в 1874 году вернулась в родной город и прожила в нём до конца жизни. Получила хорошее домашнее образование. Её дом был местом устройства нижегорожских литературных вечеров.

Первые стихотворения Мысовской были опубликованы в «Отечественных записках» в 1873 году. В «Пантеоне Литературы» Чудинова печатались её переводы А. Мюссе, в 1896 году вышедшие отдельным изданием. По поручению А. Н. Островского перевела стихами комедию де Банвилля «Жена Сократа» и переработала английскую феерию-комедию «Белая роза», которая должна была служить первым опытом по осуществлению мысли Островского о замене балета «драматизированными сказками»; но по причине смерти Островского этот опыт не состоялся. Написала также ряд народных сказок и рассказов, также вышедших отдельным изданием. Письма к ней Островского были напечатаны в «Русской мысли» 1890 года, № 12.

Примечания

Источники 
 

Писатели России